Die Niger Superligue 2020/21 war die 50. Auflage der höchsten Spielklasse des Landes. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurde der US Gendarmerie Nationale aus Niamey. Absteigen dagegen mussten Jangorzo FC aus Maradi und JS Ader aus Tahoua.

 Aufsteiger: Akokana FC Arlit, JS Tahoua

Weblinks 
 Niger Superligue 2020/21 in der Datenbank von rsssf.com
 Niger Superligue 2020/21 in der Datenbank von soccerway.com

Fußballsaison 2020/21
Fußballwettbewerb in Niger